Battaglia dell'Assietta – battaglia combattuta nel luglio 1747 sulla montagna omonima
 Strada dell'Assietta – strada panoramica lungo il crinale tra la Val Chisone e la Val di Susa
 Testa dell'Assietta – montagna delle Alpi Cozie
 Colle dell'Assietta – valico delle Alpi Cozie tra la Val Chisone e la Val di Susa